Traktat wiedeński (1656)
 Traktat wiedeński (1731)
 Traktat wiedeński (1864)

Zobacz też: 
 kongres wiedeński – konferencja międzynarodowa przedstawicieli szesnastu państw europejskich, trwająca od września 1814 do 9 czerwca 1815
 Austriacki traktat państwowy
 Układy wiedeńskie